Az Úrvalsdeild 1956-os szezonja volt a bajnokság negyvenötödik kiírása. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub tizenkettedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1956

1956
Izland 1